Текујо има више значења:

 Текујо (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Текујо (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику